Гео́ргий Фёдоров:
 Фёдоров, Георгий Алексеевич (род. 1995) — российский композитор.
 Фёдоров, Георгий Борисович (1917—1992) — советский археолог и историк, писатель.
 Фёдоров, Георгий Георгиевич (1878—1938) — член II Государственной думы от Киевской губернии, меньшевик.
 Фёдоров, Георгий Иванович (1926) — советский толкатель ядра.
 Фёдоров, Георгий Иосифович (1942—2015) — чувашский писатель, литературовед, профессор ЧГУ, заслуженный деятель науки Чувашской Республики (2007).